Милош Хударин (; родился 18 июня 1972, СФРЮ) — футболист, нападающий.

Карьера 

Начинал свою карьеру в «Олимпии» из Любляны, в составе которой неоднократно становился чемпионом Словении и участвовал в Лиге чемпионов.

В 1998 году Милош Хударин по приглашению Милана Ловре вместе с тремя другими балканскими футболистами прибыл в расположение российской команды первого дивизиона «Металлург». Всего в том сезоне за «сталеваров» выступало семь выходцев из бывшей Югославии. Проведя в первенстве за липчан восемь игр, Хударин вернулся на родину, где завершил свою карьеру.

Достижения 
 Чемпион Словении (4): 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95.
 Обладатель Кубка Словении (1): 1992/93.
 Финалист Кубка Словении (1): 1991/92.
 Обладатель Суперкубка Словении (1): 1995.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на сайте Footballfacts

Футболисты Словении
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Рудар» Веленье
Игроки ФК «Рудар» Трбовле
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Загорье»